Гвадалупе ел Прогресо има више значења:

 Гвадалупе ел Прогресо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Гвадалупе ел Прогресо (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику